Păpușa se poate referi la:
 Păpușă
 Râul Păpușa
 Păpușa (film), film românesc din 1911
 Păpușa, film francez din 1962, regia Jacques Baratier
 Păpușa, film polonez din 1968, regia Wojciech Has
 Păpușarii, film științifico-fantastic

Cuvinte compuse 
 Munții Iezer-Păpușa

Vezi și 
 Vârful Păpușa (dezambiguizare)

 Păușa (dezambiguizare)